уезд расположен в префектуре Хиого, Япония.

По оценкам на 1 мая 2017 года, население составляет 42 834 человек, площадь 330,69 км², плотность 130 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Фукусаки
 Итикава
 Камикава

Уезды префектуры Хиого